La Supercoupe d'Espagne 1998 () est la treizième édition de la Supercoupe d'Espagne, épreuve qui oppose le champion d'Espagne au vainqueur de la Coupe du Roi. Disputée en match aller-retour les  et , l'épreuve est remportée par le RCD Majorque aux dépens du FC Barcelone sur le score cumulé de 3-1.

Participants 
La rencontre oppose le Football Club de Barcelone au Real Club Deportivo Mallorca. Le Barca se qualifie au titre de son doublé Coupe-Championnat et Majorque dispute la Supercoupe à la suite de sa place de finaliste de la Coupe du Roi.

Feuilles de match

Match aller

Match retour

Voir aussi

Liens externes 
 Supercoupe d'Espagne sur www.rsssf.com
 Supercopa 1998 (match aller) sur www.footballdatabase.eu
 Supercopa 1998 (match retour) sur www.footballdatabase.eu

1998
Événement sportif à Palma de Majorque
RCD Majorque
Football dans les îles Baléares
Compétition de football à Barcelone
Face-à-face perdu par le FC Barcelone
Football en 1998
Sport en Espagne en 1998
Sport en août 1998